SIPA - Società italiana per la fabbricazione dei prodotti azotati e di altri prodotti per l'agricoltura, società chimica fondata nel 1904 da Alfredo Corradini, attiva fino al 1924 nella produzione di concimi
 Società italiana prodotti acrilici (SIPA), azienda tessile italiana ora scomparsa confluita in Montefibre.
 Société industrielle pour l'aéronautique, azienda aeronautica francese ora scomparsa assorbita dalla Aérospatiale.
 Sipa, agenzia fotografica.
 Sistema di identificazione delle parcelle agricole, utilizzato dall'Agea